Бе́ла Ма́рошвари (; ), также известный как Адалберт Маркштайнер () — румынский и венгерский футболист, игрок сборных Румынии и Венгрии, футбольный тренер.

Карьера 
19 сентября 1937 года он дебютировал за футбольный клуб «Рипенсия» в высшей лиге чемпионата Румынии в матче против футбольного клуба «Спортул», который закончился победой «Тимишоары» со счетом 4:3. В сезоне 1937/38 годов он принял участие в 17 матчах лиги и забил 18 голов. Он был членом чемпионской команды «Тимишоара». В следующем сезоне он занял второе место в команде и забил 21 гол в 21 игре, став лучшим бомбардиром лиги. В сезоне 1939/40 годов он занял лишь шестое место в составе команды «Тимишоара». В том сезоне он провел 19 матчей и забил 15 голов. Следующий сезон он начал в составе «Тимишоары» и забил 8 голов в 6 матчах. Последний раз он играл за «Тимишоару» 20 октября 1940 года. В общей сложности он забил 62 гола в 63 матчах румынской лиги.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Румынии
Футболисты Венгрии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Рипенсия» Тимишоара
Игроки ФК «Чепель»
Футбольные тренеры Венгрии
Тренеры ФК «Чепель»
Тренеры ФК «Жилина»
Тренеры ФК «Дунауйварош»
Тренеры ФК БВСК
Тренеры ФК «Дебрецен»